Флюссер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Флюссер, Вилем (1920—1991) — немецкий писатель, философ искусства, фотограф и критик еврейского происхождения.
 Флюссер, Давид (1917—2000) — израильский историк, религиовед, исследователь иудаизма в его отношениях с христианством.